Ля-диез минор (ais-moll) — минорная тональность с тоникой ля-диез, имеет семь диезов при ключе. Энгармонически равна си-бемоль минору.

Некоторые произведения в этой тональности 
 Иоганн Христиан Генрих Ринк — Прелюдия и упражнение №16 из цикла «Тридцать прелюдий и упражнений во всех мажорных и минорных тональностях»

Тональности
Минор